Pöksä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pöksä (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Pöksä (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar